In de wiskunde:
 Het grondtal van een machtsverheffing;
 Vermenigvuldigingsfactor, ook wel schaalfactor: een getal waarmee vermenigvuldigd wordt
 Een getal waaruit een ander getal door middel van vermenigvuldiging is opgebouwd (in dit geval ook wel deler genoemd);
 De niet geobserveerde, achterliggende variabelen bij onder andere hoofdcomponentenanalyse en factoranalyse; 
 In de ecologie met betrekking tot het begrip milieu:
 Milieufactor, invloeden van het milieu die een rol spelen bij de reacties van organismen, populaties en ecosystemen
 Abiotische factor, een externe omgevingsfactor uit de niet levende natuur
 Biotische factor, invloed op het leven en de populatie van een bepaalde soort, uitgeoefend door andere soorten

 Factor (fietsenmerk), een Brits fietsenmerk] onder andere gebruikt door de profploegen
 Productiefactoren;
 Een afgezant van een handelaar, zie factorij;
 Lid van een rederijkerskamer, zie factor (rederij).

Zie ook 
 Cofactor (doorverwijspagina)